Путило Антон Костянтинович (* 1987) — білоруський футболіст, півзахисник клубу «Фрайбург».
 Путило Степан Олександрович (* 1998) — білоруський журналіст та блогер, автор популярних суспільно-політичних каналів у Білорусі.